Cette page contient les pages d'homonymie de Montre et La Montre.

Une montre est un instrument de mesure du temps qui indique l'heure.

 Montre mécanique
 Montre de gousset
 Montre squelette
 Montre de plongée
 Montre chronographe
 Montre à complications
 Montre à quartz
 Montre numérique
 Montre connectée

Toponyme 

 La Montre, un quartier de Marseille.

Culture 

 La Montre d'amour, un poème de Balthazar de Bonnecorse (1666) ;
 La Montre, une nouvelle d'Ivan Tourgueniev (1876) ;
 La Montre, un film de Christian-Jaque (1933) ;
 La Montre'', un court métrage de Peter Kassovitz (1969).

Autres 
Montre peut aussi désigner :
 montre, sous l'Ancien Régime, un recensement militaire de la noblesse française ;
 montre, les jeux d'orgue à tuyaux en façade, parce qu'ils se montrent ;
 montre fusible, un petit cône utilisés dans un four pour évaluer la température ;
 montre, en biologie, un mollusque.